Wiggins kan som auktorsförkortning betyda:

 Glenn B. Wiggins
 Ira Loren Wiggins

Robotskapade auktorsförkortningar